I liga 1993/1994 – 60. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi był Sokół Pniewy.

Uczestnicy

Wyniki 

(w) - walkower

Tabela 

Legenda:

Lider kolejka po kolejce 

Źródło.

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 305 meczów
 Strzelono 713 goli
 Średnia goli na mecz: 2,34
 Zwycięstw gospodarzy: 129
 Remisów: 106
 Zwycięstw gości: 70
 Król strzelców: Zenon Burzawa – Sokół Pniewy (21 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w polskim sporcie
1994 w polskim sporcie